Die Fußball-Oberliga Berlin 1986/87 war die dreizehnte Spielzeit der vom Berliner Fußball-Verband durchgeführten Oberliga Berlin.

Der Zweitliga-Absteiger des Vorjahres Hertha BSC wurde Meister und qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga, in der er als Dritter in der Nordgruppe den Aufstieg verpasste. Vizemeister Tennis Borussia Berlin vertrat Berlin bei der deutschen Amateurmeisterschafts-Endrunde, in der die Mannschaft im Halbfinale gegen den späteren Amateurmeister MSV Duisburg verlor.

In die untergeordnete Landesliga stiegen der Vorjahres-Aufsteiger FV Brandenburg/Lichterfelde sowie der Meister und Pokalsieger des Vorjahres SC Charlottenburg ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison Wacker 04 Berlin und Oberliganeuling Türkiyemspor Berlin auf.


Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 240 Spielen kamen 94.716 Zuschauer (ø 395 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 8.159 Hertha BSC – Tennis Borussia Berlin (9. Spieltag)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 13 Lichterfelder SU – VfB Neukölln (28. Spieltag)

Berliner-Meister

Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga

Spiele 
Gruppe Nord

|}

Abschlusstabelle 

|}

Literatur 
 
 

1987
Fußballsaison 1986/87